Verschillende centrale stations in de Verenigde Staten en Canada, waaronder:
 Union Station (Denver)
 Union Station (Indianapolis)
 Union Station (Los Angeles)
 Union Station (Portland)
 Union Station (San Diego)
 Union Station (Toronto)
 Union Station (Washington)

Overige:
 Union Station (ER), een aflevering van de serie ER
 Union Station (film), een Amerikaanse film uit 1950
 Union Station (winkelcentrum), een winkelcentrum in Union City